Iphigenie-Oper, oder auch Iphigénie-Oper, sind Opern, in denen als Hauptfigur Iphigenie dargestellt wird:

 Iphigénie en Aulide (1774), Libretto von François-Louis Gand Le Bland Du Roulett nach Jean Racine, vertont von Christoph Willibald Gluck
 Iphigénie en Tauride (1779), Libretto von Nicolas François Guillard nach Euripides, vertont von Christoph Willibald Gluck
 Iphigenia (Oper) (2021), Oper von Wayne Shorter, Libretto von Esperanza Spalding nach Euripides